La Chute de la maison Usher steht für:

 La Chute de la maison Usher (Debussy)
 Der Untergang des Hauses Usher (1928)